Molekulska formula -{C12H15NO3S}- se može odnositi na:

 Tiorfan
 Benzilmerkapturinska kiselina